Лас-Торрес-де-Котильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Медия-дель-Сегура. Занимает площадь 38 км². Население — 21 471 человека (на 2019 год).

Покровителем города считается Дева Мария из . К западу от Лас-Торрес-де-Котильяса расположена на 186-метровая башня-антенна.

Население

Примечания

Муниципалитеты Мурсии